Колин Уайт (; 12 декабря 1977, Нью-Гласгоу, Новая Шотландия) — профессиональный канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, Амплуа — правый крайний защитник. Прозвище — «Уайти» (). Известен своим силовым стилем, ведения игры и не плохой физикой, благодаря своим габаритам Колин Уайт не брезгует драками и массовыми потасовками на льду

На драфте НХЛ 1996 года был выбран во 2 раунде под общим 49 номером командой «Нью-Джерси Девилз». После сезона 2010/11 в качестве свободного агента подписал односторонний контракт с клубом НХЛ Сан-Хосе Шаркс.

Достижения 
 Чемпион QMJHL (1995)
 Чемпион QMJHL (1997)
 Обладатель мемориального кубка CHL (1997)
 Обладатель Кубка Стэнли (2000), (2003)

Статистика

Ссылки 
Статистика на сайте Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 декабря
Родившиеся в 1977 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Лаваль Титан»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Обладатели Кубка Стэнли